District Aleksandrovski (Orenburg), een district in het Russische oblast Orenburg
 District Aleksandrovski (Perm), een district in de Russische kraj Perm
 District Aleksandrovski (Stavropol), een district in de Russische kraj Stavropol
 District Aleksandrovski (Tomsk), een district in het Russische oblast Tomsk
 District Aleksandrovski (Vladimir), een district in het Russische oblast Vladimir